Il doppio del torneo di tennis Jaipur Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Anzari e Satoshi Iwabuchi che hanno battuto in finale Ivo Karlović e Jurij Ščukin 7-6, 4-6, 7-6.

Teste di serie 

 Barry Cowan /  Tuomas Ketola (primo turno)
 Tomáš Anzari /  Satoshi Iwabuchi (Campioni)

 Martin Hromec /  Vladimír Pláteník (semifinali)
 Srinath Prahlad /  Fazaluddin Syed (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jaipur Challenger 1999